Е́льнинское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Гагаринском районе Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Ельня.

К 1 января 2019 года все населённые пункты вошли в Кармановское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 210 км²
 Расположение: северная часть Гагаринского района
 Граничило:
 на севере — с Тверской областью
 на востоке и юго-востоке — с Кармановским сельским поселением
 на юго-западе — с Родомановским сельским поселением
 на западе — с Сычёвским районом
 Крупные реки: Яуза, водохранилища: Яузское, Вазузское.

Население

Населённые пункты

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, охотохозяйство.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году